Zima ist der Name des folgenden Unternehmens:

ZIMA Unternehmensgruppe, eine österreichische Unternehmensgruppe im Bereich Immobilienentwicklung

Zima ist der Name folgender Orte:

 Sima (Irkutsk), russische Stadt
 Zima (Qinglong) (紫马乡), Gemeinde des Kreises Qinglong, Autonomer Bezirk Qianxinan in der chinesischen Provinz Guizhou

Zima ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Zima (* 1973), slowakischer Eishockeyspieler 
 Alfred Zima (* 1931), österreichischer Boxer
 Jan Zima (1995 promoviert), tschechischer Zoologe
 David Zima (* 2000), tschechischer Fußballspieler
 Josef Zíma (* 1932), tschechischer Filmschauspieler, Schlagzeuger, Sänger und Moderator
 Lukáš Zima (* 1994), tschechischer Fußballspieler
 Madeline Zima (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Peter V. Zima (* 1946) österreichischer Literaturwissenschaftler
 Rok Zima (* 1988), slowenischer Skispringer
 Vanessa Zima (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Yvonne Zima (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Zdenek Zima (* 1960), slowakischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Cima
 Sima (Begriffsklärung)